Lutèce - Een historisch motormerk
Lutèce B.V. - Een merk van champignonconserven